Set kan henvise til flere artikler:

 Set (bibelsk person) - den tredje søn af Adam og Eva
 SET (fjernsynskanal) – en asiatisk familekanal
 Single electron transistor – forkortes "SET"
 Stock Exchange of Thailand

Se også 
 Seth (flertydig) 
 Sæt